Eintracht – zwyczajowa nazwa niemieckich klubów piłkarskich
 Eintracht Brunszwik
 Eintracht Frankfurt
 Eintracht Wetzlar